Папава — грузинская фамилия.
 Акакий Папава (1890—1964) — грузинский писатель, журналист и общественный деятель.
 Папава, Владимир Георгиевич (род. 1955) — советский и грузинский учёный, ректор Тбилисского государственного университета имени Ивана Джавахишвили.
 Папава, Георгий (род. 1993) — грузинский футболист.
 Папава, Дмитрий (род. 1968) — советский и грузинский футболист.
 Папава, Михаил Григорьевич (1906—1975) — советский сценарист, журналист, критик, лауреат Сталинской премии первой степени.